Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez hanno battuto in finale Lisa Raymond e Rennae Stubbs 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (finale)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (Campionesse)
 Cara Black /  Elena Lichovceva (terzo turno)
 Daniela Hantuchová /  Arantxa Sánchez Vicario (primo turno)
 Kimberly Po-Messerli /  Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Sandrine Testud /  Roberta Vinci (quarti di finale)
 Elena Dement'eva /  Janette Husárová (secondo turno)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (primo turno)

 Nicole Arendt /  Liezel Huber (semifinali)
 Silvia Farina Elia /  Barbara Schett (terzo turno)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (primo turno)
 Janet Lee /  Wynne Prakusya (primo turno)
 Amanda Coetzer /  Lori McNeil (secondo turno)
 Assente
 Rika Fujiwara /  Ai Sugiyama (semifinali)
 Alexandra Fusai /  Caroline Vis (terzo turno)
 Dája Bedáňová /  Elena Bovina (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2002